В данной статье содержится неполный список произведений Франца Данци (1763—1826), а также список их основных изданий.

Список произведений по жанрам

Оперы 
 «Клеопатра» (Cleopatra; либретто Иоганна Леопольда Неймана), , 1 действие P. 1 (1780, Мангейм, Народный театр)
 «Азакия» (Azakia; либретто Кристиана Фридриха Швана), зингшпиль, 3 действия P. 2 (1780, Мангейм, Народный театр)
 «Сильф» (Der Sylphe; либретто ), оперетта, 1 действие (1788, Мангейм, Народный театр) — утрачена
 «Триумф верности» (Der Triumph der Treue; либретто Иоганна Фиридриха Биндера фон Кригльштейна), зингшпиль, 3 действия P. 4 (1789, Мюнхен, Придворный театр) — утрачен
 «Как бы муж» (Der Quasimann; либретто Матиаса Георга Ламбрехта), комическая опера, 2 действия P. 5 (1789, Мюнхен, Придворный театр)
 «Полночный час» (Die Mitternachtsstunde; либретто Матиаса Георга Ламбрехта), комическая опера, 3 действия P. 6 (16 февраля 1798, Мюнхен, Придворный театр)
 «Поцелуй» (Der Kuß; либретто Матиаса Георга Ламбрехта), трагикомическая опера, 3 действия P. 7 (1799, Мюнхен, Придворный театр)
 «Эль Бондокани» (или «Багдадский калиф») (El Bondocani; либретто Матиаса Георга Ламбрехта), зингшпиль, 1 действие, P. 8 (1802, Мюнхен, Придворный театр)
 «Ифигения в Авлиде» (Iphigenie in Aulis; либретто Карла Регера), опера-сериа, 3 действия, P. 9 (27 января 1807, Мюнхен, Придворный театр)
 «Девкалион и Пирра» (Deucalion et Pirrha; либретто Жана-Жака д’Оггера?), опера, 1 действие, P. 10 (сочинена около 1810)
 «Дидона» (Dido; либретто ), , 1 действие (1811, Штутгарт, Придворный театр) — утрачена
 «Камилла и Евгений, или Ключ от сада» (Camilla und Eugen oder Der Gartenschlüssel; либретто ), зингшпиль, 1 действие, P. 12 (12 марта 1812, Штутгарт, Придворный театр)
 «Горный дух, или Судьба и верность» (Der Berggeist oder Schicksal und Treue; либретто Карла Филиппа фон Лобауэра), романтическая опера, 2 действия (1813, Карлсруэ, Придворный театр)
 «Мальвина» (Malvina; либретто Георга Кристиана Ремера), зингшпиль, 3 действия (1814, Карлсруэ, Придворный театр) — утрачен
 «Турандот» (Turandot; на текст Карло Гоцци), зингшпиль, 2 действия, P. 15 (1816, Карлсруэ, Придворный театр)
 «Аббат де Латтеньян, или театральная репетиция» (L’Abbé de l’Attaignant, oder Die Theaterprobe), комическая опера, 1 действие (1820, Карлсруэ, Придворный театр)

Балеты 
 «Смерть Орфея» (Der Tod des Orpheus), балет-пантомима (хореография P. Crux), 4 действия (Мюнхен, Придворный театр, 10 октября 1784) — утрачен
 «Чёрт в каждом углу» (Der Teufel in allen Ecken), комический балет (хореография Crux), 1 действие (Мюнхен, Придворный театр, 28 января 1785) — утрачен
 «Похищение Прозерпины» (L’enlèvement de Proserpine), балет (Мюнхен, Придворный театр, 11 октября 1803)
 «Фея цветов» (Die Blumenfée), мифическая сцена, 1 действие (Карлсруэ, 29 сентября 1812) — утрачена
 «Волшебная пещера, или Триумф арлекина» (Die Zauberhöhle, oder Arlequin’s Triumph), комико-магическая пантомима, 2 действия (Карлсруэ, 6 июня 1819) — утрачена

Вокальная духовная музыка 
 Мессы
 № 1 B-dur для хора (SATB) и органа, P. 57
 G-dur, P. 58
 G-dur для хора (SATB), двух валторн, струнного оркестра и органа, P. 59
 B-dur для четырёх голосов (SATB), оркестра и органа, P. 60
 Te Deum C-dur, P. 100 (перв. исп. 1806)
 Te Deum D-dur, P. 101 (перв. исп. 1812)
 «Авраам в земле Мория» (), оратория в двух частях, P. 47 (перв. исп. 1808)
 «Хвала Господа» (), кантата, P. 48 (1807—1808, из более ранних набросков)
 Псалом 6 для солистов (SATB), хора (SATB) и органа (или фортепиано), соч. 60, P. 49
 Псалом 128 для четырх голосов и оркестра, соч. 66
 Dixit Dominus, псалом 110 C-dur для четырёх голосов (SATB), 2 валторн, литавр, струнного оркестра и органа, P. 127
 Laudate Dominum, псалом 117, P. 134
 Laudate pueri, псалом 113 F-dur для хора (SATB), струнного оркестра и органа, P. 135

Вокальная светская музыка
 «Праздник радости» (), кантата (перв. исп. 1804)

Симфоническая музыка и концертные сочинения 
 Симфонии и концертные симфонии
 6 симфоний
 Симфония (увертюра) D-dur, P. 218 — при жизни Данци не публиковалась
 Симфония Es-dur, P. 219 — при жизни Данци не публиковалась
 Симфония d-moll, соч. 19/24, P. 220
 Симфония C-dur, соч. 20/25, P. 221
 Симфония № 3 B-dur, P. 222
 Симфония № 4 D-dur, P. 223
 Увертюра, P. 228.
 Концертная симфония Es-dur для флейты, гобоя, валторны, фагота и оркестра, P. 224
 Концертная симфония B-dur для двух скрипок и оркестра, P. 225
 Концертная [симфония] B-dur для флейты, кларнета и оркестра, соч. 41, P. 226 — опубл. 1813
 Концертная [симфония] B-dur для кларнета, фагота и оркестра, P. 227 — опубл. 1818
 Переложение для солирующих кларнета и фагота в сопровождении двух скрипок, гобоя, флейты, двух валторн, альта и виолончели, соч. 47

 Концерты и концертные пьесы
 Концерт Es-dur для фортепиано с оркестром, соч. 4, P. 229
 4 концерта для флейты с оркестром
 № 1 G-Dur соч. 30, P. 230
 № 2 d-Moll соч. 31, P. 231
 № 3 d-Moll соч. 42, P. 232
 № 4 D-Dur соч. 43, P. 233
 5 концертов для фагота с оркестром
 C-dur, P. 234
 F-dur, P. 235
 F-dur, P. 236 (так называемый первый)
 F-dur, P. 237 (так называемый второй)
 g-moll, P. 238
 2 концерта для валторны с оркестром
 E-dur, P. 239
 F-dur, P. 240
 3 концерта для виолончели с оркестром
 A-dur, P. 241.
 B-dur
 e-moll, P. 243
 Концертино D-dur для виолончели с оркестром, соч. 46, P. 244
 Три попурри B-dur для кларнета с оркестром, соч. 45, P. 245—247

Камерная музыка без фортепиано 
 Дуэты
 3 дуэта для альта и виолочели, тетрадь I, соч. 8?, P. 249 (C-dur, Es-dur, c-moll)
 3 дуэта для альта и виолончели, [тетрадь II], соч. 9, P. 250
 3 сонаты для двух виолончелей, соч. 1, P. 253?
 24 маленьких дуэта на темы из опер Моцарта для двух виолончелей (из «Дон Жуана», «Так поступают все», «Милосердия Тита», «Свадьбы Фигаро» и «Волшебной флейты»).
 3 маленьких дуэта для флейты и виолончели, соч. 64, P. 259 (g-moll, D-dur, G-dur)
 Соната D-dur для двух органов (?)
 Трио
 3 трио для флейты, скрипки и виолончели, соч. 71, P. 263 (G-dur, e-moll, D-dur)
 Трио F-dur для скрипки, валторны и фагота, соч. 23, P. 304?
 Квартеты
 3 квартета для флейты, скрипки, альта и виолончели, соч. 56, P. 274 (D-dur, d-moll, F-dur)
 5 пьес для игры деташе (Pièces détachées) для гобоя (или флейты), скрипки, альта и виолончели, P. 270
 3 квартета для фагота, скрипки, альта и виолончели, соч. 40, P. 271 (C-dur, d-moll, B-dur) — опубл. 1814
 Струнные квартеты
 соч. 5, P. 264 (C-dur, Es-dur, E-dur)
 соч. 6, P. 265
 C-dur, на темы из оперы Данци «Как бы муж» и песни 
 B-dur, на темы из «Свадьбы Фигаро»
 g-minor, на темы из «Похищения из сераля»
 соч. 7, P. 266 (Es-dur, c-moll, F-dur)
 соч. 16, P. 267 (A-dur)
 соч. 29, P. 268 (C-dur, a-moll, D-dur)
 соч. 44, P. 272 (D-dur, e-moll, B-dur)
 соч. 55, P. 273 (Es-dur, f-moll, E-dur)
 Квартет B-dur для четырёх виолончелей (?)
 Квинтеты
 9 духовых квинтетов
 соч. 56, P. 277 (B-dur, g-moll, F-dur)
 соч. 67, P. 281 (G-dur, e-moll, Es-dur)
 соч. 68, P. 282 (A-dur, F-dur, d-moll)
 3 квинтета для флейты, скрипки, двух альтов и виолончели, соч. 50, P. 276 (Es-dur, h-moll, D-dur)
 3 струнных квинтета (с двумя альтами), соч. 66, P. 280? (Es-dur, f-moll, A-dur)
 Секстеты
 Секстет Es-dur для двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов, P. 283 — при жизни Данци опубликован не был
 Переложение: Секстет Es-dur для гобоя (или скрипки), двух альтов, двух валторн и виолончели, соч. 10 — опубл. 1810
 Переложение: Септет Es-dur для кларнета, валторны, фагота и струнных
 Секстет E-dur для двух скрипок, двух валторн, альта и виолончели, соч. 15, P. 284
 Переложение: Септет E-dur для двух скрипок, двух валторн, альта, виолончели и контрабаса

Камерная музыка с фортепиано 
 Дуэты
 2 сонатины для фортепиано и флейты
 e-moll, P. 254
 D-dur, P. 257
 Концертная соната B-dur для фортепиано и кларнета, P. 256
 Соната для фортепиано и валторны (или виолончели) № 1 Es-dur, соч. 28, P. 252 (1804)
 Соната для фортепиано и валторны (или виолончели) № 2 e-moll, соч. 44, P. 255 (1813)
 Соната F-dur для фортепиано и бассетгорна (или виолончели), соч. 62, P. 258 (1818)
 Трио
 3 сонаты для фортепиано (или клавесина) со скрипкой и виолончелью, соч. 1, P. 261 (B-dur, C-dur, A-dur) — опубл. 1793
 Квартет
 Квартет d-moll для фортепиано, скрипки, альта и виолончели, соч. 40, P. 269 (опубл. 1810)
 Квинтеты
 2 квинтета для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета и фагота
 F-dur, соч. 53, P. 278
 D-dur, соч. 54, P. 279
 Квинтет d-moll для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота, соч. 41, P. 275

Сочинения для фортепиано 
 Сонаты для фортепиано в четыре руки
 Es-dur, P. 292 (опубл. 1795/1796)
 C-dur, соч. 2, P. 293
 B-dur, соч. 9, P. 295
 4 пьесы для игры деташе (Pièces détachées) для фортепиано в четыре руки, соч. 11, P. 294
 Сонаты для фортепиано
 F-dur, соч. 3, P. 286 (Andante написано женой Данци Маргаретой)
 d-moll, соч. 12, P. 287
 F-dur

Основные издания 
  Тематический каталог сочинений: 
  Переписка:

Издания музыкальных сочинений

Духовная музыка 
 Franz Danzi. Messe in B-Dur für vier Singstimmen mit Orgelbegleitung. Herausgabe und Bearbeitung [von] Paul Wisskirchen. — Köln: W.G. Haas-Musikverlag (HM 40 1000), 1994.
 Franz Danzi. Messe in G-Dur: für vierstimmigen Chor (SATB), 2 Hörner, 2 Violinen, 2 Violen, Violoncello/Kontrabass, Orgel. Hrsg. Paul Wisskirchen. — Köln: W.G. Haas (HM 40 1002), 1995.
 Franz Danzi. Laudate Dominum für B-Solo, Chor SATB und Orgel, Streicher ad lib. Erstdruck. Hrsg. Friedrich Hägele. — St. Augustin: J. Butz (1359), [1994].
 Franz Danzi. Zwei Psalmvertonungen. Laudate pueri Dominum: Psalm 113; Dixit Dominus Domino meo: Psalm 110: für SATB, Orgel und Orchester. Hrsg. Friedrich Hägele; Orgelstimme von Hermann Angstenberger. — St. Augustin: J. Butz (1861), [2003?].
 Franz Danzi. Jubilate Deo — Jubelt, alle Länder. Psalm 100, 1—3 für S- oder T-Solo, Chor SATB, Orchester und Orgel. Hrsg. Friedrich Hägele. Erstdruck. — St. Augustin: J. Butz (2604), 2013.

Симфоническая музыка и концертные симфонии 
 Franz Danzi. Sinfonie/Ouvertüre D-Dur, P 218. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51192), 2007.
 Franz Danzi. Sinfonie Es-Dur, P 219. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51193), 2007.
 Franz Danzi. Sinfonie d-moll, op. 19/24 P 220. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51166), 2006.
 Franz Danzi. Sinfonie C-Dur, op. 20/25, P 221. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51184), 2007.
 Franz Danzi. Sinfonie B-Dur, P 222. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51185), 2007.
 Franz Danzi. Sinfonie D-Dur, P 223. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51186), 2007.
 Franz Danzi. Sinfonia concertante: in E flat, for piano, flute, oboe, horn, and bassoon. [Ed. R. P. Block]. [Based on a set of manuscript parts in the possession of the Fürstlichen Thurn und Taxis Hofbibliothek, Regensburg.] — London: Musica Rara, [1976].
 Franz Danzi. Concertante für Flöte, Klarinette und Orchester, op. 41. Hrsg. András Adorján. — München: M. Hieber (1015), 1981.
 Franz Danzi. Concertante für Flöte, Klarinette in B und Orchester, op. 41. Klavierauszug von Ryszard Ruschill. — München: M. Hieber (1017), [1981].
 Franz Danzi. Concertante für Flöte und Klarinette mit Orchester, B-dur, op. 41. Hrsg. Dieter H. Förster. Klavierauszug. — Adliswil/ZH: Kunzelmann, 1983.
 Franz Danzi. Sinfonia concertante for flute, clarinet and orchestra, op. 41. Edited by John P. Newhill; edition for flute, clarinet and piano. — Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, Musica Rara, 1982. — Переиздание [2004?] (2076).
 Franz Danzi. Concertino für Klarinette, Fagott und Orchester B-Dur. Herausgegeben von György Balassa; revidiert von Mihály Hajdu. — Adliswil/ZH: Kunzelmann (10201), 1983.
 Franz Danzi. Ouvertüre, P 228. Hrsg. Bert Hagels. Erstausgabe. — Berlin: Ries & Erler (51406), [2015].

Концерты 
 Franz Danzi. Konzert für Pianoforte und Orchester, Es-Dur op. 4, P 229. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51407), [2015].
 Franz Danzi. Concerto Nr. 1, G-dur, op. 30, für Flöte und Orchester. [Bearb. für] Flöte und Klavier [von] Peter Anspacher. — Wilhelmshaven: Heinrichshofen’s Verlag, [1972].
 Franz Danzi. Konzert Nr. 2, für Flöte und Orchester, d-moll, op. 31. Bearb. und hrsg. von Dieter H. Foerster. — Zürich, New York: Edition Eulenburg (Eulenburg Octavo Edition Nr. 10079.), [1974].
 Franz Danzi. Konzert Nr. 2, für Flöte und Orchester, d-moll, op. 31, Ausg. für Flöte und Klavier. Bearb. und hrsg. von Dieter H. Foerster. — Zürich, New York: Edition Eulenburg (GM 166), [1974].
 Franz Danzi. Konzert Nr.4 für Flöte und Orchester, Op.43, D-Dur. Hrsg. Dieter H. Foerster. — Adliswil-Zürich, New York: Edition Eulenburg (Eulenburg octavo edition 10069), [1973].
 Franz Danzi. Konzert Nr. 4 für Flöte und Orchester, D-dur op. 43. Ausgage für Flöte und Klavier. Hrsg. Dieter H. Foerster. — Adliswil-Zurich, New York: Edition Eulenburg, 1973.
 Franz Danzi. Konzert in C-Dur für Fagott und Klavier. Hrsg. Joachim Veit. — München: Leuckart (10736), 1984.
 Franz Danzi. Konzert in C-Dur für Fagott und Klavier. Hrsg. Joachim Veit. — München: Leuckart (10743), 1985.
 Franz Danzi. Konzert für Fagott in F (P 235) — Partitur, Erstausgabe, vorgelegt von Ursula Kramer / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 3. — , 1998. ISMN M-700124-02-1.
 Franz Danzi. Konzert für Fagott in F (P 235) — Klavierauszug von Peter Kaiser, Erstausgabe, vorgelegt von Ursula Kramer / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 3/1. — , 1999. ISMN M-700124-08-3.
 Franz Danzi. Konzert F-Dur für Fagott und Orchester. [Bearbeitet und herausgegeben von Joachim Veit]. Erstdruck. Klavierauszug / Ars instrumentalis 76. — Hamburg: H. Sikorski (1281 K), 1984.
 Franz Danzi. Konzert F-dur für Fagott und Orchester. Hrsg. Robert Münster. — München: F.E.C. Leuckart (10382), 1963 (Leuckartiana/Alte Musik 30A).
 Franz Danzi. Konzert F-dur, für Fagott und Klavier. Hrsg. Robert Münster. — München: F.E.C. Leuckart (10372), 1963 (Leuckartiana/Alte Musik 30).
 Franz Danzi. Konzert für Fagott in g (P 238) — Partitur, Erstausgabe, vorgelegt von Manuela Jahrmärker und Volkmar von Pechstaedt / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 1. — , 1997. ISMN M-700124-00-7.
 Franz Danzi. Konzert für Fagott in g (P 238) — Klavierauszug von Peter Kaiser, Erstausgabe, vorgelegt von Manuela Jahrmärker und Volkmar von Pechstaedt / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 1/1. — , 1999. ISMN M-700124-06-9.
 Franz Danzi. Konzert g-moll für Fagott und Orchester. Hrsg. Albrecht Holder. — Holzkirchen: Accolade Musikverlag (1090), 1998.
 Franz Danzi. Konzert g-moll für Fagott und Orchester. Hrsg. Albrecht Holder. Klavierauszug [von W. Waterhouse]. — Holzkirchen: Accolade Musikverlag (1090), 1998.
 Franz Danzi. Concerto, Es-dur, für Horn solo, zwei Flöten, zwei Hörner und Streicher. Hrsg. Edmond Leloir. Horn und Klavier / Pegasus-Ausgabe — Wilhelmshaven: Heinrichshofen (6217), 1968.
 Franz Danzi. Konzert, E-dur, für Waldhorn und Orchester. Ausgabe für Waldhorn und Klavier. Hrsg. und für den praktischen Gebrauch eingerichtet von Wolfgang Hofmann. Klavierauszug von Dietrich Knothe. — Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, [1970].
 Franz Danzi. Concerto in E flat major for horn and piano. [Edited and with piano reduction by] David Byrne. — New York City: International Music Co., 1986.
 Franz Danzi. Konzert für tiefes Horn in F (P 240) — Partitur, Erstausgabe, vorgelegt von Peter Damm, Vorwort von Klaus Aringer / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 2. — , 1998. ISMN M-700124-01-4.
 Franz Danzi. Konzert für tiefes Horn in F (P 240) — Klavierauszug von Manfred Knolle, Erstausgabe, vorgelegt von Peter Damm / Veröffentlichungen des Franz-Danzi-Archivs in Göttingen, Bd. 2/1. — , 1998. ISMN M-700124-07-6.
 Franz Danzi. Variationen über ein Thema aus Mozarts Don Giovanni, für Violoncello und Orchester. Hrsg. Heinrich Klug / Breitkopf & Härtels Partitur-Bibliothek, Nr. 4743. — Wiesbaden: Breitkopf & Härtel (803), [1967].
 Franz Danzi. Konzert für Violoncello und Orchester e-Moll (P 243). Erstausgabe. Vorgelegt von Ulrike Aringer-Grau und Klaus Aringer. Partitur / Musica incognita, Bd. 1. — Göttingen: Hainholz Verlag. ISMN 979-0-700124-20-5.
 Franz Danzi. Konzert für Violoncello und Orchester e-Moll P 243. Hrsg. Bert Hagels. — Berlin: Ries & Erler (51408), [2015].
 Franz Danzi. Konzert D-Dur für Violoncello und Orchester, op. 46. Hrsg. Sebastian Jaenichen. — Leipzig: F. Hofmeister Musikverlag (2879), 2003.
 Franz Danzi. Concert piece no. 2 in G minor for clarinet and string quartet. [Acc. arr. for piano]. Ed. Siegfried Beyer. — Monteux, France: Musica Rara (2194a), 1991.
 Franz Danzi. Concert piece no. 3 in B flat for clarinet and string quartet. [Acc. arr. for piano]. Ed. Siegfried Beyer. — Monteux, France: Musica Rara (2191a), 1991.

Дуэты 
 Franz Danzi. Duos für Viola und Violoncello. Hrsg. Fritz Kneusslin. — Basel: Edition Kneusslin, 1959.
 Franz Danzi. Drei Duos für Viola und Violoncello, erstes Buch. Hrsg. Ulrich Drüner. — Zürich: Amadeus, 1979.
 Franz Danzi. Drei Duos für Viola und Violoncello op 9 (zweites Buch). Hrsg. Ulrich Drüner. — Winterthur/Schweiz: Amadeus (BP 2641), 1981.
 Franz Danzi. 3 Sonaten für 2 Violoncello, op. 1. Hrsg. Julius Bächi. — Zürich: Edition Eulenburg, [1971].
 Franz Danzi. 24 kleine Duos nach Opernmelodien für zwei Violoncelli bearbeitet von Franz Danzi. Hrsg. Werner Rainer. 2 Hefte / Diletto musicale, Nr. 1169—1170. — Wien: Doblinger (17874—17875), 1992.
 Heft 1. Don Giovanni; Così fan tutte; La clemenza di Tito.
 Heft 2. Le nozze di Figaro; Die Zauberflöte.
 Franz Danzi. Sonate Es-Dur für Waldhorn in Es und Klavier op. 28. Hrsg. Günter Haußwald. — Leipzig: Friedrich Hofmeister (7257), o. J.
 Franz Danzi. Sonatine e-moll, für Flöte (oder Violine) und Klavier, op. 34. Hrsg. Joachim Draheim. — Heidelberg: W. Müller, [1976].
 Franz Danzi. Sonate concertante, für Waldhorn und Klavier. Op. 44. Hrsg. und bearb. von Johannes Wojciechowski. — Hamburg: Sikorski (458), [1957].
 Franz Danzi. Sonata, per clarinetto e pianoforte. A cura di György Balassa. — Budapest: Editio Musica, 1971.
 Franz Danzi. Sonatine, D-Dur, für Querflöte und Klavier. Hrsg. Walter Lebermann. — Mainz: B. Schott (6191); New York: Schott Music Corp., [1970].
 Franz Danzi. Sonatine in D major, for flute and piano. Edited by Hans-Ulrich Niggemann. — Boca Raton, Fla.: Masters Music Publications, [1991].
 Franz Danzi. Sonate für Violoncello oder Bassetthorn und Klavier. Hrsg. Kurt Janetzky. — Hofheim: F. Hofmeister (2224), [1996?].
 Franz Danzi. Drei Duos für Flöte und Violoncello, op. 64. Hrsg. Rien de Reede. — Winterthur/Schweiz: Amadeus (BP 527), 1993.

Трио 
 Franz Danzi. Zwei trios, für Flöte, Violine und Violoncello, Op.71 [no. 1 & no. 2]. Hrsg. Kurt Janetzky. — Leipzig: F. Hofmeister (7347a), [1961?].
 Franz Danzi. Trio für Flöte, Violine und Violoncello, op. 71/3 (D-Dur). [Vorwort von] Dieter Sonntag. — Heidelberg, W. Müller, [1965].
 Franz Danzi. Trio no. 1, opus 71, for flute, violin and cello. [Edited by Jean-Pierre Rampal. — New York: International Music Co., [1973].
 Franz Danzi. Drei Trios für Flöte, Violine und Violoncello, Op. 71. Nach dem Erstdruck herausgegeben von Bernhard Päuler. — Winterthur, Schweiz : Amadeus, 1999.
 Franz Danzi. Trio F-dur, Violine, Waldhorn und Fagott. [Nach dem Erstdruck aus der Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien herausgegeben und revidiert von Johannes Wojciechowski]. — Hamburg: N. Simrock, 1963.

Квартеты 
 Franz Danzi. Streichquartett «nach Mozarts Figaro». Nach dem Erstdruck hrsg. von Bernhard Päuler. — Adliswil-Zürich, New York: Edition Eulenburg, [1974].
 Franz Danzi. Streichquartett in B, Figaro-Quartett, op.VI, 2. Hrsg. Franz Beyer / Hortus musicus, 226 — Kassel: Bärenreiter, [1975].
 Franz Danzi. Quartett d-Moll, P 269, für Klavier, Violine, Viola und Violoncello. Hrsg. Volkmar von Pechstaedt. — Adliswil/ZH: Edition Kunzelmann (GM 1743), 1996.
 Franz Danzi. Quartet, op. 40, no. 1, for bassoon, violin, viola and cello. [Ed. William Waterhouse]. — London: Musica Rara (1228), [1970].
 Franz Danzi. Quartet, B♭ major [i.e. D minor], op. 40, no. 2, for bassoon and string trio. [Ed. William Waterhouse]. — London: Musica Rara, [1967].
 Franz Danzi. Quartet, B♭ major, opus 40, no. 3, for bassoon and string trio. [Ed. William Waterhouse]. — London: Musica Rara (1121), [1960].
 Franz Danzi. Quartet in D major, op. 56, no. 1. For flute, violin, viola and cello. [Ed. by David Lasocki from the 1st edition (Offenbach, J. André) in the Bayerische Staatsbibliothek, Munich]. — London: Musica Rara, [1972].
 Franz Danzi. Quartett F-dur, Opus 56 Nr. 3, für Flöte, Violine, Viola und Violoncello. Hrsg. Henner Eppel. — Frankfurt: Zimmermann (ZM 2714), 1990.

Квинтеты 
 Franz Danzi. Quintet, D minor, op. 41, for piano, oboe, clarinet, horn, and bassoon. — London, Musica Rara, [1961].
 Franz Danzi. Quintett D-moll, op. 41, für Klavier, Oboe, Klarinett in B, Horn in F, Fagott. — Amsterdam: Broekmans & v. Poppel, 1962.
 Franz Danzi. Quintett für Flöte, Violine, 2 Violen und Violoncello, op. 50, no. 2. Hrsg. Dieter H. Förster. — Lottstetten/Waldshut: Edition Kunzelmann (GM 830), 1981.
 Franz Danzi. Quintet in F major for piano, flute, oboe, clarinet & bassoon, op. 53, no. 1. — London: Musica Rara, [1972].
 Franz Danzi. Quintet in D major for piano, flute, oboe, clarinet & bassoon, op. 54, no. 2 — London: Musica Rara, [1972].

Духовые квинтеты 
 Редакция Гюнтера Вейгельта.
 Franz Danzi. Bläserquintett, B-dur, op. 56, Nr. 1, für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott (Original) für den praktischen Gebrauch eingerichtet von Günther Weigelt / Leuckartiana. Alte Musik für verschiedene Instrumente Nr. 101. — München: F. E. C. Leuckart, [1941]. — Репринт: Boca Raton, Fla.: Masters Music (1566), [1990?].
 Franz Danzi. Bläserquintett, g-moll, op. 56, Nr. 2, für Flöte, Oboe, Klarinette (B), Horn (F) und Fagott. Hrsg. Günther Weigelt / Leuckartiana. Alte Musik für verschiedene Instrumente Nr. 102. — München: F. E. C. Leuckart (9332), 1937.
 Редакция Фрица Кнейсслина.
 Franz Danzi. Quintett, op. 67, no. 2, e-moll, für Flauto, Oboe, Clarinetto, Corno, Fagotto. Hrsg. Fritz Kneusslin. — Basel: Kneusslin, 1954.
 Franz Danzi. Quintett, op. 86 [i.e. 68] no. 1, A-dur, für Flauto, Oboe, Clarinetto, Corno, Fagotto. Hrsg. Fritz Kneusslin. — Basel: Edition Kneusslin, 1960.
 Franz Danzi. Quintett, op. 68, No. 2, F-dur, für Flauto, Oboe, Clarinetto, Corno, Fagotto. Hrsg. Fritz Kneusslin. — Basel: Edition Kneusslin, 1965.
 Редакция Франца Фестера.
 Franz Danzi. Quintet, D minor, for flute, oboe, clarinet, horn & bassoon, op. 68, no. 3. [Edited by Franz Vester]. — London: Musica Rara (1086), [1966].
 Редакция Джорджа Уолна.
 Franz Danzi. Quintet in B flat major, opus 56, no. 1, for woodwind quintet. Edited by George Waln. — Park Ridge, Ill.: N.A. Kjos (E-514), 1979.
 Редакция Клауса Бурмейстера.
 Franz Danzi. Quintett F-Dur, für Flöte, Oboe, Klarinette, in B, Horn in F, und Fagott, Opus 56, Nr. 3. Nach dem Erstdruck hrsg. von Klaus Burmeister. — Leipzig: Edition Peters (9728), [1977].
 Franz Danzi. Bläserquintette B-Dur, G-Moll, G-Dur Opus 56 Nr. 1, 2 und Opus 67 Nr. 1. [Nach den Erstdrucken herausgegeben von Klaus] Burmeister. — Leipzig: Edition Peters, 1983.
 Franz Danzi. Drei Quintette für Flöte, Oboe, Klarinette in A/B, Horn in E/F und Fagott, opus 68, Nr. 1-3. Nach dem Erstdruck hrsg. von Klaus Burmeister. — Leipzig: Edition Peters (9731), 1982.
 Franz Danzi. Neun Quintette für Flöte, Oboe, Klarinette in A/B, Horn in E/Es/F und Fagott, Opus 56, 67 und 68. Hrsg. Klaus Burmeister. — Leipzig: Edition Peters (9730a—c), 1982.
 Редакция Рейнхарда Гролля.
 Franz Danzi. Quintette für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Neu herausgegeben von Reinhard Groll. Bd. 1—3 / Vergessene Kammermusik, wieder entdeckt. — Kassel: KammerMusikVerlag (5566—5568), 2007—2008.

Секстеты 
 Franz Danzi. Sextett Es-Dur für 2 Klarinetten, 2 Hörner (in Es) und 2 Fagotte. Herausgegeben und bearbeitet von Johannes Wojciechowski. Erstveröffentlichung. — Hamburg: H. Sikorski, 1965.
 Franz Danzi. Sextett in Es-dur für Oboe, 2 Hörner, 2 Violen und Violoncello (Kontrabass ad lib.). Nach dem Erstdruck herausgegeben von Yvonne Morgan. — Winterthur: Amadeus Verlag (1191), 2003.

Фортепианная музыка 
 Franz Danzi. Sonata Es-Dur für Klavier 4-händig. Hrsg. Susanne Hartwieg. — Lottstetten/Waldshut: Edition Kunzelman (GM 1453), 1993.
 Franz Danzi. Sonate in C-dur für Klavier zu 4 Händen. Erstmalig hrsg. und eingerichtet von Bernhard Päuler. — Adliswil-Zürich: Amadeus; New York: Eulenburg (GM 95), [1973].
 Franz Danzi. Sonata B-Dur für Klavier 4-händig. Hrsg. Volkmar von Pechstaedt. — Adliswil/ZH: Edition Kunzelmann (GM 1712), 1995.

Прочее 
 Franz Danzi. Sonata a due organi. A cura di Maurizio Machella / Convivio musicale 43. — Padova: Armelin Musica, 1998.

Примечания 

Данци